Brendan O'Callaghan – ex calciatore irlandese
 Donncha O'Callaghan – ex rugbista a 15 irlandese
 José O'Callaghan – gesuita, archeologo, papirologo e biblista spagnolo
 Kevin O'Callaghan – ex calciatore irlandese
 Mathilde O'Callaghan Notaro – comica e attrice statunitense
 Pat O'Callaghan – martellista irlandese

Pagine correlate
Callaghan